La Serie A1 italiana di pallavolo femminile 1978-79 fu la 34ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano femminile organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla neopromossa 2000Uno Bari; la Volvo Penta CGC Viareggio scontò due punti di penalizzazione.

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

 Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.
 

Pallavolo nel 1978
Pallavolo nel 1979
 1978-1979